Gillberga socken kan syfta på:
Gillberga socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Västerrekarne härad
Gillberga socken, Värmland – en socken i Värmland ingick i Gillbergs härad